Montella může být:

 Montella (obec) – obec v italské Kampánii

příjmení
 Carlo Montella (1922–2010) – italský spisovatel
 Vincenzo Montella (* 1974) – italský fotbalista a trenér